В данной статье приведён список типов фрегатов послевоенной постройки в алфавитном порядке. См. также :en:List of frigate classes by country.

В список вошли типы кораблей, которые удовлетворяют хотя бы одному из условий:

 Классифицируются как фрегаты национальной классификацией боевых кораблей;

 Классифицируются как фрегаты справочником «Jane's Fighting Ships», за исключением больших фрегатов, которые после 1975 года переклассифицированы в эсминцы и крейсера;

 Относятся к боевым надводным кораблям и имеют полное водоизмещение в пределах 2000...5000 т.

0...9 

Списки:Суда и корабли